Maria Cristina Alexim Nunes (Rio de Janeiro, 25 de dezembro de 1948) é uma atriz brasileira.

Filha do roteirista Max Nunes e irmã da atriz Bia Nunnes, estreou na TV em 1970, na telenovela A Próxima Atração, de Walter Negrão. Em seguida trabalhou em Minha Doce Namorada, e substituiu Djenane Machado no papel de Bebel, em A Grande Família, no ano de 1973.
 
A atriz também é muito lembrada por sua participação na telenovela Locomotivas, onde viveu a sofredora Gracinha, e no humorístico Viva o Gordo. 

Seu último trabalho na TV foi em 1995, na Escolinha do Professor Raimundo.
Atualmente trabalha como empresária.

Carreira

Atrizes do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
A Grande Família